ОАК — аббревиатура:
 ОАК — Объединённая авиастроительная корпорация
 ОАК — Объединённая аэрокосмическая корпорация - Вымышленная корпорация из серии игр Doom
 ОАК — Общий анализ крови
 ОАК — Освободительная армия Косово
 ОАК — Отчёты Археологической комиссии